Ровнополь — название населённых пунктов:

Россия 
 Ровнополь — село в Немецком национальном районе Алтайского края, упразднено в 1971 г.

Украина 
 Ровнополь — село в Великоновоселковском районе Донецкой области.
 Ровнополь — село в Волновахском районе Донецкой области.

См. также 
 Ровнополье
 Равнополь
 Равнополье